Greensburg Downtown Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Greensburg Downtown Historic District (Greensburg, Indiana), NRHP-ID 95001113
 Greensburg Downtown Historic District (Greensburg, Pennsylvania), NRHP-ID 95000884